Avramov (Kardzjali), een dorp in de Bulgaarse oblast Kardzjali 
 Avramov (Blagoëvgrad), een dorp in de Bulgaarse oblast Blagoëvgrad